Ломас Тауринас има више значења:

 Ломас Тауринас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ломас Тауринас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику